«Follow the Leader» puede referirse a:

Cine y televisión 
 Follow the Leader (1930), película estadounidense dirigida por Norman Taurog.
 Follow the Leader (1944), película estadounidense dirigida por William Beaudine.
 Follow the Leader (2002), película canadiense dirigida por Regan Payne.
 Follow the Leader (2009), episodio (T05E15) de la serie de televisión Lost.

Música 
 Follow the Leader (1988), álbum de Eric B. & Rakim (dúo de hip hop).
 Follow the Leader (1998), álbum de la banda Korn.

 Follow the Leader (2000), canción The Soca Boys.
 Follow the Leader (2012), canción de Wisin & Yandel junto a Jennifer López.